Гремо () — французская фамилия.

Носители фамилии
 Гремо, Матильда (род. 2000) — швейцарская фристайлистка.
 Гремо, Эмиль (1893—1959) — французский боксёр, тренер и спортивный функционер.